Pierre může být:

 Místo
 Pierre (Jižní Dakota), město v Jižní Dakotě
 Jméno
 Pierre Curie (1859–1906), francouzský fyzik a chemik
 Pierre Trudeau (1919–2000), kanadský politik
 Pierre Méchain (1744–1804), francouzský astronom a geograf
 Pierre Richard (* 1934), francouzský herec, komik a režisér
 Pierre Abélard (1079–1142), francouzský filozof a teolog
 Pierre Brice (1929–2015), francouzský herec a zpěvák
 Pierre Corneille (1606–1684), francouzský dramatik, básník a lyrik
 Pierre de Coubertin (1863–1937), francouzský pedagog a historik
 Pierre André Latreille (1762–1833), francouzský entomolog
 Pierre-Jules Hetzel (1814–1886), francouzský vydavatel
 Pierre Mondy (1925–2012), francouzský herec a režisér
 Pierre Turgeon (* 1969), kanadský hokejista
 Pierre Bourdieu (1930–2002), francouzský sociolog a antropolog
 Pierre Moerlen (1952–2005), francouzský hudebník
 Pierre Fourier (1565–1964), francouzský kněz
 Pierre Laval (1883–1945), francouzský politik
 Pierre Bayle (1647–1706), francouzský spisovatel a filosof
 Pierre Simon de Laplace (1749–1827), francouzský matematik, fyzik, astronom a politik
 Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865), francouzský typograf
 Pierre Louÿs (1870–1925), francouzský spisovatel a básník
 Pierre Boulle (1912–1994), francouzský spisovatel
 Pierre Nkurunziza (1963–2020), burundský politik
 Pierre Schaeffer (1910–1995), francouzský hudební skladatel
 Pierre de Fermat (1607–1665), francouzský matematik
 Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955), francouzský náboženský myslitel a vědec, geolog a paleontolog
 Pierre Brandebourg (1824–1878), lucemburský malíř a portrétní fotograf
 Pierre Vergniaud (1753–1793), francouzský revolucionář
 Pierre Littbarski (* 1960), německý fotbalista
 Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732–1799), francouzský dramatik
 Pierre de Montreuil (1200–1266), francouzský stavitel
 Pierre Petit (1832–1909), francouzský grafik a portrétní fotograf
 Pierre Belon (1517–1564), francouzský přírodovědec
 Pierre Gassendi (1592–1655), francouzský filozof, kněz, vědec, astronom a matematik
 Pierre Rossier (1829–mezi 1883 a 1898), švýcarský průkopník fotografie
 Pierre Duhem (1861–1916), francouzský fyzik a teoretik
 Pierre Veuillot (1913–1968), římskokatolický kardinál
 Pierre Quinon (1962–2011), francouzský sportovec
 Pierre Clostermann (1921–2006), francouzský pilot
 Pierre Clémenti (1942–1999), francouzský herec a režisér
 Pierre Cardin (1922–2020), francouzský návrhář a podnikatel
 Pierre Janssen (1824–1907), francouzský fyzik a astronom
 Pierre Chaunu (1923–2009), francouzský historik
 Pierre Bastien (1924–2006), francouzský lékař
 Pierre de Ronsard (1524–1585), francouzský básník
 Pierre Jodet (1921–2016), francouzský cyklokrosař
 Pierre Basile (?–1199), francouzský lučištník
 Pierre Veyron (1903–1970), francouzský automobilový závodník
 Pierre Nora (* 1931), francouzský historik a nakladatel
 Pierre Séguier (1588–1672), francouzský státník
 Pierre Bézier (1910–1999), francouzský inženýr, konstruktér a matematik
 Pierre Harmel (1911–2009), belgický politik a právník
 Pierre de Lasenic (1900–1944), český hermetik
 Pierre Fauchard (1678–1761), francouzský chirurg
 Pierre Louis Pierson (1822–1913), francouzský fotograf
 Pierre Charpentier (1887–?), francouzský hokejista
 Pierre Marinovitch (1898–1919), francouzský pilot
 Pierre Balmain (1914–1982), francouzský módní návrhář
 Pierre Cochereau (1924–1984), francouzský varhaník, skladatel a pedagog
 Pierre Auger (1899–1993), francouzský fyzik
 Pierre Deligne (* 1944), belgický matematik
 Pierre Radvanyi (1926–2021), francouzský jaderný fyzik
 Pierre Garçon (* 1986), americký fotbalista
 Pierre Cambronne (1770–1842), francouzský generál
 Pierre-Auguste Adet (1763–1834), francouzský vědec, politik a diplomat
 Pierre Louis Maupertuis (1698–1759), francouzský filosof, matematik a přírodovědec
 Pierre Salinger (1925–2004), americký novinář
 Pierre-Jean de Béranger (1780–1857), francouzský básník
 Pierre Benigni (1878–1956), francouzský malíř
 Pierre Zaccone (1817–1985), francouzský spisovatel
 Pierre-Henri Cami (1884–1958), francouzský dramatik a humorista
 Pierre Bouvier (* 1979), francouzsko-kanadský hudebník
 Pierre Sané (* 1949)
 Pierre-Gilles de Gennes (1932–2007), francouzský fyzik
 Pierre Fitch (* 1981), kanadský gay pornoherec
 Pierre Chambon (* 1931), francouzský genetik
 Pierre Bottero (1964–2009), francouzský spisovatel
 Pierre Allorge (1891–1934), francouzský botanik
 Pierre Danet (kolem 1650–1709), francouzský filolog a lexikograf
 Pierre-Joseph Thoulier d'Olivet (1682–1768), francouzský gramatik a překladatel
 Pierre Charles L'Enfant (1754–1825), francouzsko-americký architekt a zeměměřič
 Pierre Puvis de Chavannes (1824–1898), francouzský malíř
 Pierre-Ernest Prins (1848–1913), francouzský malíř
 Pierre-Louis Lions (* 1956), francouzský matematik
 Pierre-Joseph Garidel (1658–1737), francouzský lékař a botanik
 Pierre Van Maldere (1729–1768), belgický houslista a hudební skladatel
 Pierre de Marca (1594–1662), francouzský právník, historik, kněz a biskup
 Pierre Antoine Delalande (1787–1823), francouzský přírodovědec a cestovatel
 Pierre Charles Fournier de Saint-Amant (1800–1872), francouzský šachista
 Pierre-Henri de Valenciennes (1750–1819), francouzský malíř
 Pierre-Georges Jeanniot (1848–1934), francouzský malíř, akvarelista a rytec
 Pierre-Émile Martin (1824–1915), francouzský inženýr, metalurg a průmyslník
 Pierre Saint-Sevin (1695–1768), francouzský violoncellista a skladatel
 Pierre Augustin Hulin (1758–1841), francouzský generál
 Pierre Narcisse Guérin (1774–1833), francouzský malíř
 Pierre Jean David d'Angers (1788–1856), francouzský sochař
 Pierre Roger z Cabaretu, okcitánský rytíř a katar
 Pierre Riel de Beurnonville (1752–1821), francouzský generál a státník
 Pierre Eliyya Abo-Alyonan (1840–1894), patriarcha
 Pierre Philippe Bechade de Rochepin (1694–1776), polní podmaršál a vojenský inženýr
 Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye (1848–1920), holandský religionista a historik

 Příjmení
 Abbé Pierre (1912–2007), francouzský katolický kněz

Externí odkazy